Kerepestarcsa kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Kistarcsa, ort, Pest, 
 Kerepes, ort, Pest, 

Robotskapade Ungernförgreningar